Скаджит може да се отнася за:
 Горни скаджит, етническа група в Северна Америка
 Долни скаджит, етническа група в Северна Америка
 Скаджит (река), река в Северна Америка
 Скаджит (окръг), окръг във Вашингтон, САЩ